Вороний Остров — название населённых пунктов.

Россия 
 Вороний Остров — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Вороний Остров — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.